10-й чемпионат мира по флорболу прошёл в декабре 2014 года в шведском Гётеборге. В финальный этап квалифицировались 16 команд: Финляндия, Латвия, Германия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Эстония, Словакия, США, Япония, Южная Корея, Дания, Канада, Россия, Австралия, а также Швеция на правах страны-организатора. Команды были разделены на 4 группы.

Чемпионат проводился на 2 аренах: «Scandinavium» и «Lisebergshallen». На турнире был установлен абсолютный рекорд посещаемости чемпионатов мира — 104 445 зрителей. Прежний рекорд (104 018) был установлен в 2008 году на чемпионате мира в Чехии: в Праге и Остраве.

Чемпионом мира в восьмой раз в своей истории стала сборная Швеции, выигравшая все свои поединки. В финальном матче хозяева обыграли сборную Финляндии со счётом 3:2. Сборная Чехии завоевала бронзовые медали, обыграв сборную Швейцарии в матче за 3-е место со счётом 4:3. Самым ценным игроком турнира назван шведский нападающий Ким Нильссон.

Арены

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Плей-офф

Основная сетка 
{{Round16-with play-offs and third|RD1=Первый раунд|RD2=Четвертьфиналы|RD3=Полуфиналы

|10 декабря | Эстония | 7| Словакия| 2
|10 декабря | Латвия | 10| Канада| 2
|10 декабря | Германия | 3| Дания ()| 4
|10 декабря | Норвегия | 6| США| 2

|11 декабря | Швеция| 17| Эстония| 0
|12 декабря | Швейцария| 6| Латвия| 1
|12 декабря | Чехия| 5| Дания| 1
|11 декабря | Финляндия| 6| Норвегия| 1

|13 декабря | Швеция| 10| Швейцария| 1
|13 декабря | Чехия| 3| Финляндия| 6

|14 декабря | Швеция| 3| Финляндия| 2

|14 декабря | Швейцария| 3| Чехия| 4
|color=yes}}

 Стыковые матчи 
 Матч за 15-е местоЯпония 5:4 Южная Корея
 Матч за 13-е местоРоссия 11:4 Австралия
 Матч за 11-е местоСША 5:4 Канада
 Матч за 9-е местоГермания 7:5 Словакия
 Матч за 7-е местоЭстония 2:7 Дания
 Матч за 5-е местоЛатвия 4:3 Норвегия
 Матч за 3-е местоШвейцария 3:4 Чехия
 Финал'''
Швеция 3:2 Финляндия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Чемпионат мира по флорболу 2014 на сайте Международной федерации флорбола

2014
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Декабрь 2014 года
Спорт в Швеции в 2014 году
Чемпионаты мира в 2014 году
Чемпионаты мира в Швеции